Angora – tipo di lana pregiata prodotta con il pelo del coniglio d'angora
Angora – nome di Ankara al tempo dell'impero bizantino
Capra d'Angora – razza caprina
Coniglio d'Angora – razza di coniglio europeo
Gatto d'Angora – razza di gatto
Angora (nome completo Tygodnik Angora) – periodico polacco